Welck steht für:

 Welck (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht

Welck ist der Familienname folgender Personen:
 Anna von Welck (1865–1925), deutsche Äbtissin
 Curt Robert von Welck (1798–1866), deutscher Politiker

 Johann Georg von Welck (1839–1912), deutscher Verwaltungsbeamter
 Karin von Welck (* 1947), deutsche Kulturpolitikerin
 Kurt Ernst von Welck (1873–1944), deutscher Amtshauptmann
 Karl Wolfgang Maximilian von Welck (1743–1809), deutscher Kreisamtmann, sächsischer Hofrat
 Matthias von Welck (* 1956), deutscher Jazzmusiker und Kulturmanager 
 Wolfgang von Welck (1901–1973), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Welk